Isis nebo ISIS může mít různé významy.

Mytologie
 Isis – řecká podoba jména staroegyptské bohyně Eset

Vesmírné objekty
 Isis (planetka) – planetka č. 42 z hlavního pásu asteroidů 
 Isis (kráter na Měsíci) – měsíční kráter v blízkosti hory Mons Vitruvius
 Isis (kráter na Ganymedu) – kráter na Ganymedu
 ISIS (družice) – kanadské družice pro výzkum ionosféry

Biologie
Isis (rod) – rod hlubokomořských korálů

Organizace
 Integrovaný Statistický Informační systém – úloha celostátního významu řešená Výzkumným Výpočetním Střediskem (VVÚ) v Bratislavě
 Islámský stát – „islámský“ stát vyhlášený v roce 2014 na území Iráku a Sýrie
 Institute for the Secularisation of Islamic Society – institut pro sekularizaci islámského společenství

Umění
 Isis (Lully) – opera Jeana Baptista de Lully
 Isis (píseň) – píseň z alba Boba Dylana Desire
 Isis (seriál) – americký televizní seriál z let 1975–1976